Pitbull se puede referir a:

 Pit bull terrier americano una raza de perro y varias razas asociadas a ésta.
 Pitbull cantante de Pop y Música electrónica.
 El "Pitbull" Medel apodo del futbolista chileno Gary Medel.
 Los Pitbulls sobrenombre del dúo de reguetón Alexis y Fido.
 Pitbull, boxeador sevillano.